Pleasant View kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Pleasant View, een plaats in Colorado
West Pleasant View, een plaats in Colorado
North Vandergrift-Pleasant View, een plaats in Pennsylvania
Pleasant View (Tennessee), een plaats in Tennessee
Pleasant View (Utah), een plaats in Utah